Pulling steht für:

 Pulling (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Pulling (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Pulling (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2006–2009)

Pulling ist der Familienname folgender Personen:
 Abbi Pulling (* 2003), britische Rennfahrerin
 Patricia Pulling (1948–1997), US-amerikanische Anti-Rollenspiel-Aktivistin 

Siehe auch:
 Frequency Pulling
 Kraftwerk Pulling
 Tractorpulling
 Pullingen
 Bulling